Кампоманес () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кампоманес, Педро Родригес де (1723—1802) — испанский государственный деятель, экономист, историк.
 Кампоманес, Флоренсио (1927—2010) — филиппинский шахматист и шахматный функционер, президент ФИДЕ (1982—1995).